Азиаго:

 Азиаго — город в Италии
 Азиаго — хоккейный клуб из города Азиаго
 Азиаго-DLR — проект по поиску комет и астероидов, специализировавшийся на околоземных объектах